Rijksgevangenis (Dendermonde)
Rijksgevangenis (Gent)